Ротонда может означать:
 Ротонда — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом.
 Ротонда Бродского — архитектурный проект А. С. Бродского.
 La Rotonda — собор XII века в Брешии, Италия.
 Ротонда — памятник в Воронеже.
 Ротонда выдающихся деятелей — участок на территории Гражданского Пантеона Долорес в Мехико.
 Ротонда Зимнего дворца () — круглый зал в северо-западном крыле Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
 Ротонда дружбы народов (Полтава) — колоннада в Полтаве, один из символов города.
 Ротонда Капитолия США — центральная ротонда вашингтонского Капитолия.
 Ротонда Рождества Девы Марии — романская ротонда, расположенная в чешском поселке Голубице
 Ротонда ПКО — банковское здание на главном перекрёстке Варшавы — Рондо Дмовского.
 Ротонда Пресвятой Девы Марии (Вавель) — старейшее сооружение Вавельского холма в Кракове.
 Ротонда Сан-Лоренцо — религиозное строение в Мантуе (Ломбардия), относится к католическому диоцезу Мантуи.
 Ротонда Святого Георгия — раннехристианская церковь в Софии.
 Ротонда святого Георгия — часть комплекса Арка и гробница Галерия в Салониках.
 Ротонда Шухова — круглый стальной павильон-ротонда, построенный инженером В. Г. Шуховым для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.
 Вилла Ротонда — загородный дом, построенный Андреа Палладио на вершине холма под Виченцой для вышедшего в отставку ватиканского чиновника Паоло Альмерико.
 Ротонда (геометрия) — любой член семейства диэдрально-симметричных многогранников. В частности:
 пентагональная ротонда — многогранное тело, составляющее половину икосододекаэдра.
 Ротонда (Италия) — коммуна в Италии, в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Ротонда-Уэст (Флорида) — статистически обособленная местность в округе Шарлотт (штат Флорида, США).
 В типографике ротонда — разновидность готического шрифта.
 «Ротонда» — кафе в квартале Монпарнас в Париже.
 Ротондой в средние века назывались танцы, в которых ходят по кругу (см. хоровод).
 Ротондой также называется особый вид женской накидки-плаща.

См. также 
 Ротунда